Le mot salon désigne en français, à l'origine, une « pièce de réception dans une demeure privée » et donc en principe, une grande salle dans un palais, un hôtel particulier, une maison ou un appartement. Par synonymie, cet espace est appelé la salle de séjour.

Par dérivation et/ou métonymie, ce mot peut désigner,
 le Salon, désigne au moins depuis 1750 et sous cette orthographe l'« exposition annuelle d'artistes vivants » qui se tenait originellement dans le « Salon carré du palais du Louvre », alors résidence royale, espace prêté à l'Académie royale de peinture et de sculpture ;
 conséquemment, un salon est une exposition collective de produits de l'activité humaine ;
 le mobilier propre à la pièce principal d'une habitation privée ;
 un salon littéraire, réunion d'intellectuels à l'invitation d'une personne disposant d'un espace où les recevoir, l'expression apparaît à la fin du  siècle ; 
 un salon de thé est un type de restaurant.

Architecture palatiale 
On trouve par exemple au château de Versailles les :
 Salon de la Guerre et Salon de la Paix, Salon de Diane, Salon d'Hercule, Salon de l'Abondance, Salon d'Apollon, Salon de Mars.
Au palais royal de Bruxelles le :
 Salon Bleu 

Certaines salles palatiales sont appelées également bibliothèque, cabinet, chambre, etc.

Beaux-arts (France) 
Dans les Beaux-arts, un salon est une exposition artistique collective.
En France, et plus particulièrement à Paris, on distingue :
 le Salon de peinture et de sculpture abrégé par synecdoque en Salon, avec une majuscule, en principe annuel, organisé par l'Académie royale de peinture et de sculpture, installé dans le Salon carré du palais du Louvre à partir de 1725, qui se tint jusqu'en 1880, est le Salon officiel parisien. Certaines années font l'objet d'un article, par exemple :
 le Salon de 1737, 1808, 1857, 1878
 par métonymie, le compte-rendu de critiques d'art d'une de ces expositions s'appelait également un salon, conformément à son titre, et suivi de l'année de la visite — par exemple :
 Denis Diderot a rédigé neuf Salons entre 1759 et 1781 ;
 ou Charles Baudelaire avec les Salons des années 1840-1850. 
 le Salon des refusés constitué d'artistes non acceptés par le jury du Salon de peinture et de sculpture, à partir de 1863 puis en 1864, 1873, 1875 et 1886.

Le Salon parisien n'est pas l'unique manifestation française artistique de son temps : au  siècle, l'Académie de Saint-Luc, les salons de Lille, du Colisée, de la Jeunesse, et de l’Élysée constituent d'autres expositions tout aussi importantes mais en marge des officielles.

Le Salon officiel parisien, avec la réforme de 1881, fait place, outre le Salon des refusés, à d'autres manifestations qui vont se multiplier :
 Salon des artistes français qui se veut l'héritier du Salon officiel,
 Salon des indépendants, à partir de 1884
 le Salon de la Société nationale des beaux-arts à partir de 1890
 Salon d'hiver de 1897 à 1950
 Salon d'automne, à partir de 1903
 Salon des artistes décorateurs, à partir de 1904
 Salon de l'école française, à partir 1904
 Salon des Tuileries de 1923 à 1962
 Salon de mai de 1943 à 2014
 Salon des réalités nouvelles, depuis 1946
 Salon de la jeune sculpture, de 1948 à 1990
 Salon de la Jeune Peinture (Jeune Création), depuis 1950
 Salon du dessin et de la peinture à l'eau et Salon Comparaisons, depuis 1954

Salons industriels et commerciaux 
Les expositions collectives regroupant des créateurs se désignent actuellement comme salon.

Les organisateurs d'expositions collectives d'ouvrages ou de produits qui veulent en souligner l'aspect commercial appellent de préférence leur manifestation foire ou marché, tandis qu’ est un mot qui reste neutre. On traduit quelquefois par le mot salon des intitulés qui signifient dans la langue du pays où ils se tiennent, plus explicitement, exposition, foire ou spectacle ( Show).

Un salon (événementiel), est une exposition collective de la production dans un certain domaine. Cette dénomination spécifiquement française dérive de l'usage d'appeler salon des expositions artistiques collectives. 

On trouve en France :

 le Salon de l'agriculture
 le Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget (voir aussi Liste de salons aéronautiques)
 le Salon automobile dont le Mondial de l'automobile de Paris dit Salon de l'Auto.
 le  Salon du livre de Paris
 le Salon nautique

Internet 
 Un salon de discussion est un espace virtuel dans lequel peuvent discuter les internautes, sur IRC et messagerie instantanée ( chats).
 Un salon virtuel est une exposition en ligne ne contenant que des images fixes ou animées.

Personnalités 

 Olivier Salon (né en 1955), mathématicien, comédien et écrivain français, membre de l'Oulipo.

Toponymes 
 le Salon est une rivière française, affluent de la Saône.
 Salon est le nom (ou une partie du nom) de plusieurs communes françaises :
 Salon (Aube)
 Salon
 Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
 Salon-la-Tour (Corrèze)

Nom de produit 
 Salon.com, un webzine américain basé à San Francisco
 Champagne Salon, une maison de Champagne qui produit une unique cuvée de vin de Champagne du même nom (marqué déposée)

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France